Cimon peut désigner :
 Cimon (510 av. J.-C. - 450 ou 449 av. J.-C.), un homme d'État et stratège athénien.

CIMON est une abréviation qui peut désigner :
 CIMON (), un robot rond de la taille d'un ballon de basket qui fut envoyé sur la Station spatiale internationale en juin 2018.

Voir aussi 
 Cimon de Cléones, un peintre grec de Cléones du vie siècle av. J.-C.
 Cimon della Pala, un sommet des Alpes